Джин  Марш
(, род. 1 июля 1934) — английская актриса, сценарист и один из создателей телесериалов «Вверх и вниз по лестнице» и «Дом сестер Эллиотт». Марш снялась в более чем девяноста фильмах и сериалах на протяжении своей карьеры.

Марш выиграла премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале в 1975 году за роль в сериале «Вверх и вниз по лестнице».

В 2012 году была награждена Орденом Британской империи.

Библиография 
 Jean Marsh, The House of Eliott, Sidgwick & Jackson Ltd (Nov 1993), 978-0283061554; St Martins Press (February 1994), ISBN 978-0-312-10996-7
 Jean Marsh, Fiennders Keepers, Macmillan (1996), ISBN 978-0-333-63211-6; St Martins Press (May 1997), ISBN 978-0-312-15528-5
 Jean Marsh, Iris, St Martins Press (July 2000), ISBN 978-0-312-26182-5; Macmillan (February 2003), ISBN 978-0-333-71154-5
 Jean Marsh, Fiennders Abbey, Pan (5 Aug 2011), ISBN 978-1-4472-0007-9

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании